Села:
 Красноселівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Красноселівка — Запорізька область, Пологівський район